L'autoroute de la Méditéranée est le nom de :
 l'autoroute espagnole A-7, qui relie Barcelone à Algésiras ;
 l'autoroute espagnole AP-7, qui relie le Col du Perthus à Guadiaro ;
 l'autoroute italienne A2, qui relie Salerne à Reggio de Calabre.